Un sex-symbol est une célébrité du monde principalement du spectacle largement considérée comme sexuellement attirante.

Ces personnes peuvent aussi être atirantes par leur charisme ou par leur grande beauté physique.

Exemples

Années 1920 et avant 

 Nils Asther
 Mary Astor
 Joséphine Baker
 Vilma Bánky
 Theda Bara
 Sarah Bernhardt
 Olive Borden
 Clara Bow
 Louise Brooks
 Lord Byron
 Lina Cavalieri
 Joan Crawford
 Isadora Duncan
 Douglas Fairbanks
 Greta Garbo
 Lillian Gish
 Mata Hari
 Anna Held
 Adah Isaacs Menken
 Lillie Langtry
 Franz Liszt
 Herman Melville
 Cléo de Mérode
 Lola Montez
 Pola Negri
 Evelyn Nesbit
 Ramón Novarro
 Caroline Otero
 Mary Pickford
 Mary Robinson
 Lillian Russell
 Gloria Swanson
 Norma Talmadge
 Eva Tanguay
 Olive Thomas
 Rudolph Valentino
 Simonetta Vespucci
 Pancho Villa

Années 1930 

 Joan Blondell
 Claudette Colbert
 Gary Cooper
 Bette Davis
 Frances Day
 Olivia de Havilland
 Dolores del Río
 Kanan Devi
 Marlene Dietrich
 Irene Dunne
 Errol Flynn
 Clark Gable
 Janet Gaynor
 Jean Harlow
 Carole Lombard
 Myrna Loy
 Béla Lugosi
 Joel McCrea
 Nina Mae McKinney
 Anna Neagle
 Laurence Olivier
 William Powell
 Tyrone Power
 Sally Rand
 Ginger Rogers
 Robert Taylor
 Thelma Todd
 Mae West
 Josh White
 Anna May Wong
 Fay Wray

Années 1940 

 Lauren Bacall
 Ingrid Bergman
 Humphrey Bogart
 Linda Darnell
 Kirk Douglas
 Billy Eckstine
 Alice Faye
 María Félix
 Ava Gardner
 Judy Garland
 Paulette Goddard
 Betty Grable
 Cary Grant
 Susan Hayward
 Rita Hayworth
 Lena Horne
 Glynis Johns
 Gene Kelly
 Veronica Lake
 Hedy Lamarr
 Dorothy Lamour
 Burt Lancaster
 Carole Landis
 Gypsy Rose Lee
 Vivien Leigh
 Margaret Lockwood
 Guy Madison
 Jean Marais
 James Mason
 Victor Mature
 Marilyn Maxwell
 Virginia Mayo
 John Payne
 Gregory Peck
 Ezio Pinza
 Jane Russell
 Rosalind Russell
 Ann Sheridan
 Frank Sinatra
 Barbara Stanwyck
 James Stewart
 Gene Tierney
 Lana Turner
 Alida Valli
 John Wayne
 Esther Williams

Années 1950 

 Chelo Alonso
 Harriet Andersson
 Lucille Ball
 Harry Belafonte
 Dirk Bogarde
 Marlon Brando
 Jim Brown
 Yul Brynner
 Richard Burton
 Rory Calhoun
 Martine Carol
 Leslie Caron
 Jeff Chandler
 Montgomery Clift
 Joan Collins
 Tony Curtis
 Dorothy Dandridge
 Doris Day
 Yvonne De Carlo
 James Dean
 Troy Donahue
 Diana Dors
 Zsa Zsa Gábor
 Ava Gardner
 Stewart Granger
 Richard Greene
 Rock Hudson
 Tab Hunter
 Wanda Jackson
 Louis Jourdan
 Grace Kelly
 Deborah Kerr
 Piper Laurie
 Christopher Lee
 Janet Leigh
 Gina Lollobrigida
 Sophia Loren
 Madhubala
 Silvana Mangano
 Jayne Mansfield
 Patricia Medina
 Robert Mitchum
 Marilyn Monroe
 Sara Montiel
 Julie Newmar
 Kim Novak
 Maila Nurmi
 Bettie Page
 Muriel Pavlow
 Pran
 Alfonso de Portago
 Lilia Prado
 Elvis Presley
 Cliff Richard
 Hind Rostom
 Porfirio Rubirosa
 Romy Schneider
 Simone Signoret
 Tempest Storm
 Elizabeth Taylor
 Mamie Van Doren
 Vyjayanthimala
 Betty White
 Shelley Winters
 Natalie Wood

Années 1960 

 Mohamed Ali
 Ursula Andress
 Ann-Margret
 Carroll Baker
 Jean-Paul Belmondo
 Senta Berger
 Brigitte Bardot
 Alexandra Bastedo
 Warren Beatty
 Honor Blackman
 Michael Caine
 Claudia Cardinale
 Veronica Carlson
 Fidel Castro
 Julie Christie
 Eric Clapton
 Michael Clarke
 Leonard Cohen
 Sean Connery
 Yvonne Craig
 Alain Delon
 Judi Dench
 Catherine Deneuve
 Neil Diamond
 Angie Dickinson
 Micky Dolenz
 Shirley Eaton
 Barbara Eden
 Anita Ekberg
 Britt Ekland
 Marianne Faithfull
 Lola Falana
 Mia Farrow
 Jane Fonda
 Peter Fonda
 Jonathan Frid
 Zsa Zsa Gábor
 Marvin Gaye
 Robert Goulet
 Françoise Hardy
 Goldie Hawn
 Tippi Hedren
 Jimi Hendrix
 Audrey Hepburn
 Terence Hill
 Dustin Hoffman
 Bobby Hull
 Engelbert Humperdinck
 Mick Jagger
 Davy Jones
 Tom Jones
 Janis Joplin
 Anna Karina
 John Fitzgerald Kennedy
 Jacqueline Kennedy-Onassis
 Helen Khan
 Rajesh Khanna
 Eartha Kitt
 Nancy Kovack
 Nancy Kwan
 Michael Landon
 Daliah Lavi
 Michele Lee
 John Lennon
 Virna Lisi
 Tina Louise
 Carol Lynley
 Nicoletta Machiavelli
 Bob Marley
 Marcello Mastroianni
 Paul McCartney
 Steve McQueen
 Marisa Mell
 Michèle Mercier
 Soledad Miranda
 Helen Mirren
 Elizabeth Montgomery
 Roger Moore
 Jim Morrison
 Jeanne Moreau
 Mumtaz
 Joe Namath
 Franco Nero
 Paul Newman
 Nichelle Nichols
 Leonard Nimoy
 Luciana Paluzzi
 Michelle Phillips
 Robert Plant
 Ingrid Pitt
 Charlotte Rampling
 Robert Redford
 Diana Rigg
 Diana Ross
 Gunter Sachs
 Isabel Sarli
 Tura Satana
 Telly Savalas
 Jean Seberg
 Edie Sedgwick
 Omar Sharif
 William Shatner
 Nancy Sinatra
 Grace Slick
 Elke Sommer
 Catherine Spaak
 Dusty Springfield
 Stella Stevens
 Sharmila Tagore
 Sharon Tate
 Pamela Tiffin
 Pierre Trudeau
 Tina Turner
 Twiggy
 Monica Vitti
 Alíki Vouyoukláki
 Robert Wagner
 Raquel Welch
 Dennis Wilson
 Barbara Windsor
 Joanne Woodward

Années 1970 

 Maud Adams
 Isabelle Adjani
 Jenny Agutter
 Graciela Alfano
 Woody Allen
 Gregg Allman
 Zeenat Aman
 Loni Anderson
 Laura Antonelli
 Anat Atzmon
 Barbara Bach
 Catherine Bach
 Adrienne Barbeau
 Alexandra Bastedo
 Candice Bergen
 Jane Birkin
 Jacqueline Bisset
 Barbara Bouchet
 David Bowie
 Jackson Browne
 Ellen Burstyn
 Dyan Cannon
 Lynda Carter
 David Cassidy
 Cher
 Lois Chiles
 Jeff Conaway
 Joe Dallesandro
 Roger Daltrey
 Richard Dawson
 Mireille Darc
 Lynda Day George
 Bo Derek
 Dharmendra
 Neil Diamond
 Angie Dickinson
 Tamara Dobson
 Patrick Duffy
 Faye Dunaway
 Clint Eastwood
 Agnetha Fältskog
 Farrah Fawcett
 Edwige Fenech
 Sally Field
 Laura Gemser
 Susan George
 Linda Gray
 Pam Grier
 Gloria Guida
 Jerry Hall
 Debbie Harry
 Pamela Hensley
 Lauren Hutton
 Julio Iglesias
 Glenda Jackson
 Lainie Kazan
 Diane Keaton
 Felicity Kendal
 Imran Khan
 Vinod Khanna
 Sylvia Kristel
 Kris Kristofferson
 Cheryl Ladd
 Carole Laure
 Peggy Lipton
 Linda Lovelace
 Joanna Lumley
 Ali MacGraw
 Muslim Magomayev
 Freddie Mercury
 Liza Minnelli
 Helen Mirren
 Joni Mitchell
 Caroline Munro
 Ornella Muti
 Rosalba Neri
 Wayne Newton
 Olivia Newton-John
 Jack Nicholson
 Stevie Nicks
 Jennifer O'Neill
 Ryan O'Neal
 Al Pacino
 Dolly Parton
 Luciano Pavarotti
 Valerie Perrine
 Iggy Pop
 Victoria Principal
 Suzi Quatro
 Lou Reed
 Burt Reynolds
 Rekha
 Linda Ronstadt
 Richard Roundtree
 Demis Roussos
 David Lee Roth
 Derek Sanderson
 Maria Schneider
 Hanna Schygulla
 Jane Seymour
 Cybill Shepherd
 Carly Simon
 Jaclyn Smith
 Patti Smith
 Suzanne Somers
 Roger Staubach
 Sylvester Stallone
 Paul Stanley
 Rod Stewart
 Dorothy Stratten
 Barbra Streisand
 Sally Struthers
 Donna Summer
 Donald Sutherland
 Loretta Swit
 Charlene Tilton
 John Travolta
 Tina Turner
 Conway Twitty
 Steven Tyler
 Jon Voight
 Barry White
 Ann Wilson
 Nancy Wilson
 Lana Wood
 Oleg Yankovski

Années 1980 

 Alexandre Abdoulov
 Kirstie Alley
 Carol Alt
 Kevin Bacon
 Scott Baio
 Alec Baldwin
 Ellen Barkin
 Kim Basinger
 Jennifer Beals
 Shari Belafonte
 Pat Benatar
 Lisa Bonet
 Jon Bon Jovi
 Bono
 Carole Bouquet
 Klaus Maria Brandauer
 Sônia Braga
 Christie Brinkley
 Gia Carangi
 Belinda Carlisle
 Phoebe Cates
 Kim Cattrall
 Mithun Chakraborty
 Lana Clarkson
 Glenn Close
 Tom Cruise
 Jamie Lee Curtis
 Timothy Dalton
 Sybil Danning
 Geena Davis
 Dana Delany
 Gérard Depardieu
 Diana de Galles
 Matt Dillon
 Michael Douglas
 Ron Duguay
 Cary Elwes
 Nikolaï Eremenko
 Morgan Fairchild
 Sherilyn Fenn
 Carrie Fisher
 Harrison Ford
 Lita Ford
 John Forsythe
 Jodie Foster
 Samantha Fox
 Richard Gere
 Mel Gibson
 Jeff Goldblum
 Jennifer Grey
 Melanie Griffith
 Florence Griffith-Joyner
 Daryl Hannah
 Mark Harmon
 David Hasselhoff
 Goldie Hawn
 Pamela Hensley
 Whitney Houston
 Isabelle Huppert.
 Michael Hutchence
 Iman
 Kathy Ireland
 Michael Jackson
 Joan Jett
 Don Johnson
 Grace Jones
 Michael Keaton
 John Fitzgerald Kennedy, Jr.
 Nastassja Kinski
 Tawny Kitaen
 Lorenzo Lamas
 Jessica Lange
 Cyndi Lauper
 Carole Laure
 Kelly LeBrock
 Jennifer Jason Leigh
 LL Cool J
 Heather Locklear
 Rob Lowe
 Ralph Macchio
 Andie MacDowell
 Elle Macpherson
 Madonna
 Virginia Madsen
 Kelly McGillis
 George Michael
 Bret Michaels
 Donna Mills
 Morrissey
 Eddie Murphy
 Dave Mustaine
 Judd Nelson
 Vince Neil
 Brigitte Nielsen
 Alexandra Paul 
 Cassandra Peterson
 Michelle Pfeiffer
 River Phoenix
 Kelly Preston
 Prince
 Christopher Reeve
 Dennis Quaid
 Alan Rickman
 Molly Ringwald
 Tanya Roberts
 Axl Rose
 Isabella Rossellini
 David Lee Roth
 Mickey Rourke
 Winona Ryder
 Meg Ryan
 Sade
 Susan Sarandon
 Greta Scacchi
 Jack Scalia
 Arnold Schwarzenegger
 Steven Seagal
 Tom Selleck
 Nicollette Sheridan
 Brooke Shields
 Jackie Shroff
 Elisabeth Shue
 Robert Smith
 Bruce Springsteen
 Sridevi
 John Stamos
 Meryl Streep
 Sting
 Kiefer Sutherland
 Patrick Swayze
 Heather Thomas
 Kathleen Turner
 Shannon Tweed
 Jean-Claude Van Damme
 Vanity
 Carol Vorderman
 Kristina Wayborn
 Sigourney Weaver
 Kim Wilde
 Billy Dee Williams
 Vanessa Lynn Williams
 Bruce Willis
 Sean Young

Années 1990 

 Aaliyah
 Ben Affleck
 Krista Allen
 Gillian Anderson
 Pamela Anderson
 Jennifer Aniston
 Christina Applegate
 Patricia Arquette
 Sebastian Bach
 Antonio Banderas
 Tyra Banks
 Drew Barrymore
 Gary Basaraba
 Angela Bassett
 Sonali Bendre
 Annette Bening
 Elizabeth Berkley
 Sandra Bernhard
 Halle Berry
 Notorious B.I.G.
 Juliette Binoche
 Yasmine Bleeth
 Helena Bonham Carter
 Lara Flynn Boyle
 Pierce Brosnan
 Jeff Buckley
 Sandra Bullock
 Naomi Campbell
 Neve Campbell
 Mariah Carey
 Charisma Carpenter
 Tia Carrere
 Jim Carrey
 Nick Carter
 Laetitia Casta
 Kim Cattrall
 Morris Chestnut
 George Clooney
 Kurt Cobain
 Jennifer Connelly
 Kevin Costner
 Christina Cox
 Courteney Cox
 Cindy Crawford
 Sheryl Crow
 Matt Damon
 D'Angelo
 Stacey Dash
 Daniel Day-Lewis
 Johnny Depp
 Cameron Diaz
 Leonardo DiCaprio
 Madhuri Dixit
 Shannen Doherty
 Robert Downey Jr.
 David Duchovny
 Debbe Dunning
 Roy Dupuis
 Eliza Dushku
 Nicole Eggert
 Carmen Electra
 Erika Eleniak
 Shannon Elizabeth
 Angie Everhart
 Colin Firth
 Danielle Fishel
 Calista Flockhart
 Jamie Foxx
 Brendan Fraser
 Sarah Michelle Gellar
 Gina Gershon
 Heather Graham
 Hugh Grant
 Paul Gross
 Geri Halliwell
 Teri Hatcher
 Salma Hayek
 Natasha Henstridge
 Eva Herzigová
 Jennifer Love Hewitt
 Faith Hill
 Anjelica Huston
 Vanilla Ice
 Natalie Imbruglia
 Elizabeth Hurley
 Kathy Ireland
 Janet Jackson
 Derek Jeter
 Jewel
 Kajol
 Valérie Kaprisky
 Andrew Keegan
 Tina Keeper
 Salman Khan
 Shahrukh Khan
 Nicole Kidman
 Val Kilmer
 Lil' Kim
 Lenny Kravitz
 Heidi Klum
 Fabio Lanzoni
 Joanie Laurer (Chyna)
 Heather Locklear
 Courtney Love
 Peter Mansbridge
 Shirley Manson
 Sophie Marceau
 Dawn Marie
 Ricky Martin
 Urmila Matondkar
 Jenny McCarthy
 Matthew McConaughey
 Eric McCormack
 Rose McGowan
 Ewan McGregor
 Christopher Meloni
 Angela Merkel
 Shawn Michaels
 Rena Mero (Sable)
 Alyssa Milano
 Shanna Moakler
 Demi Moore
 Julianne Moore
 Kate Moss
 Nas
 Mike Myers
 Liam Neeson
 Chris O'Donnell
 Shaquille O'Neal
 Gwyneth Paltrow
 Sarah Jessica Parker
 Luke Perry
 Daniela Peštová
 Liz Phair
 Regis Philbin
 Brad Pitt
 Gail Porter
 Katie Price (Jordan)
 Jason Priestley
 Natalie Portman
 Dennis Quaid
 Keanu Reeves
 Trent Reznor
 Christina Ricci
 Denise Richards
 Julia Roberts
 Rene Russo
 Jeri Ryan
 Winona Ryder
 Antonio Sabàto, Jr.
 Devon Sawa
 Marcus Schenkenberg
 Claudia Schiffer
 Selena
 Sushmita Sen
 Stephanie Seymour
 Tupac Shakur
 Shilpa Shetty
 Alicia Silverstone
 Anna Nicole Smith
 Will Smith
 Gwen Stefani
 Rachel Stevens
 Sharon Stone
 Mena Suvari
 Kristy Swanson
 Tammy Lynn Sytch (Sunny)
 Raveena Tandon
 Larenz Tate
 Thalía
 Tiffani Thiessen
 Rozonda Thomas (Chilli)
 Uma Thurman
 Jennifer Tilly
 Alex Trebek
 Shania Twain
 Uhm Jung-hwa
 Skeet Ulrich
 Roch Voisine
 Mark Wahlberg
 Denzel Washington
 Lucinda Williams
 Kate Winslet
 Kari Wuhrer
 Renée Zellweger
 Catherine Zeta-Jones

Années 2000 

 Jensen Ackles
 Christina Aguilera
 Malin Åkerman
 Jessica Alba
 Devon Aoki
 Mitchell Baker
 Liane Balaban
 Christian Bale
 Javier Bardem
 Mischa Barton
 Bipasha Basu
 David Beckham
 Kate Beckinsale
 Monica Bellucci
 Beyoncé
 Jessica Biel
 Cate Blanchett
 Orlando Bloom
 Kate Bosworth
 Tom Brady
 Vera Brejneva
 Jordana Brewster
 Adam Brody
 Kelly Brook
 Chris Brown
 Michael Bublé
 Gisele Bündchen
 Gerard Butler
 Amanda Bynes
 Gina Carano
 John Cena
 Cheryl
 Emmanuelle Chriqui
 Hayden Christensen
 Ciara
 Kelly Clarkson
 Chelsea Clinton
 Anderson Cooper
 Marion Cotillard
 Ann Coulter
 Katie Couric
 Daniel Craig
 Russell Crowe
 Penélope Cruz
 Kaley Cuoco
 Elisha Cuthbert
 Cat Deeley
 Patrick Dempsey
 Vin Diesel
 Taye Diggs
 Hilary Duff
 Josh Duhamel
 Amy Dumas (Lita)
 Kirsten Dunst
 Erica Durance
 Lara Dutta
 Michael Ealy
 Zac Efron
 Eminem
 Anna Faris
 Colin Farrell
 Fergie
 Tina Fey
 Nathan Fillion
 Jennie Finch
 Melyssa Ford
 Tom Ford
 Megan Fox
 James Franco
 Martin Freeman
 Nelly Furtado
 Lady Gaga
 James Gandolfini
 David Gandy
 Garou
 Philip Glenister
 Joseph Gordon-Levitt
 Meagan Good
 Ryan Gosling
 Jennifer Granholm
 Eva Green
 Germaine Greer
 Kathy Griffin
 Carla Gugino
 Jake Gyllenhaal
 Maggie Gyllenhaal
 Alyson Hannigan
 Josh Hartnett
 Anne Hathaway
 Anthony Head
 Emily Haines
 Jon Hamm
 Katherine Heigl
 Tricia Helfer
 Paris Hilton
 Josh Holloway
 Katie Holmes
 Patrick Huard
 Vanessa Hudgens
 Kate Hudson
 Enrique Iglesias
 Michael Ignatieff
 Ana Ivanović
 Hugh Jackman
 Mickie James
 Allison Janney
 Scarlett Johansson
 Dwayne Johnson
 Angelina Jolie
 Lolo Jones
 Milla Jovovich
 Kareena Kapoor
 Stacy Keibler
 Lisa Robin Kelly
 Matt Kemp
 Alicia Keys
 Daniel Dae Kim
 Keira Knightley
 Anna Kournikova
 Diana Krall
 Kristin Kreuk
 Akshay Kumar
 Mila Kunis
 Ashton Kutcher
 Jhumpa Lahiri
 Padma Lakshmi
 Diane Lane
 Ali Larter
 Taylor Lautner
 Jude Law
 Nigella Lawson
 Heath Ledger
 Lee Hyori
 Claude Legault
 Sunny Leone
 Adam Levine
 Evangeline Lilly
 Adriana Lima
 Lucy Liu
 Lindsay Lohan
 Kristanna Loken
 Eva Longoria
 Jennifer Lopez
 Luisana Lopilato
 Traci Lords
 Allison Mack
 Rachel Maddow
 Rachel McAdams
 James McAvoy
 Stephanie McMahon-Levesque
 Eva Mendes
 M.I.A.
 Candice Michelle
 Marisa Miller
 Sienna Miller
 Wentworth Miller
 Noah Mills
 Kylie Minogue
 Rhona Mitra
 Mandy Moore
 Viggo Mortensen
 Carrie-Anne Moss
 Alison Mosshart
 B. J. Novak
 Barack Obama
 Jerry O'Connell
 Ashley Olsen
 Mary-Kate Olsen
 Randy Orton
 Jared Padalecki
 Sarah Palin
 Hayden Panettiere
 Grace Park
 Danica Patrick
 Mary-Louise Parker
 Robert Pattinson
 Katy Perry
 Peaches
 Michael Phelps
 Billie Piper
 Natasha Poly
 Vladimir Poutine
 Samantha Power
 Victoria Pratt
 Carrie Prejean
 Laura Prepon
 Daniel Radcliffe
 Aishwarya Rai
 Lisa Ray
 Jade Raymond
 Tara Reid
 Ryan Reynolds
 André Rieu
 Rihanna
 LeAnn Rimes
 Rebecca Romijn
 Cristiano Ronaldo
 Hrithik Roshan
 Emmy Rossum
 Paulina Rubio
 Paul Rudd
 Mark Ruffalo
 Katee Sackhoff
 Luciana Salazar
 Sandy
 Shriya Saran
 Shakira
 Maria Sharapova
 Jake Shears
 Mallika Sherawat
 Sarah Silverman
 Jessica Simpson
 Velvet Sky
 Zadie Smith
 Britney Spears
 Scott Speedman
 Kristen Stewart
 Trish Stratus
 Mena Suvari
 Tilda Swinton
 David Tennant
 Charlize Theron 
 Tiffany
 Justin Timberlake
 Ashley Tisdale
 Marisa Tomei
 Michelle Trachtenberg
 Liv Tyler
 Ioulia Tymochenko
 Carrie Underwood
 Usher
 Ville Valo
 Karine Vanasse
 Sofía Vergara
 Meredith Vieira
 Dita von Teese
 Rebekah Wade
 Estella Warren
 Emma Watson
 Rachel Weisz
 Olivia Wilde
 Hayley Williams
 Torrie Wilson
 Reese Witherspoon

Années 2010 

 Farrah Abraham
 John Abraham
 Amy Adams
 Stephen Amell
 Anahí
 Anastasia Ashley
 Iggy Azalea
 Diora Baird
 Vidya Balan
 Caitriona Balfe
 Nick Bateman
 Claude Bégin
 Lake Bell
 Cheryl Bernard
 Justin Bieber
 Alana Blanchard
 Matt Bomer
 Eugenie Bouchard
 Sofia Boutella
 Connie Britton
 Camila Cabello
 Alessia Cara
 Katie Cassidy
 Catherine de Cambridge(Kate Middleton jusqu'en 2011)
 Arianny Celeste
 Michael Cera
 Jessica Chastain
 Priyanka Chopra
 Dominika Cibulková
 Emilia Clarke
 Amal Clooney
 Lauren Cohan
 Bradley Cooper
 Nikolaj Coster-Waldau
 Benedict Cumberbatch
 Stephen Curry
 Miley Cyrus
 Alexandra Daddario
 Tom Daley
 Rosario Dawson
 Felicia Day
 Brooklyn Decker
 Lana Del Rey
 Cara Delevingne
 Zooey Deschanel
 Varun Dhawan
 Skylar Diggins
 Olivier Dion
 Nina Dobrev
 Natalie Dormer
 Jamie Dornan
 Drake
 Adam Driver
 Scott Eastwood
 Idris Elba
 Ansel Elgort
 Jessica Ennis-Hill
 Lali Espósito
 Chris Evans
 Adèle Exarchopoulos
 Dakota Fanning
 Michael Fassbender
 Sky Ferreira
 Dave Franco
 Leryn Franco
 Gal Gadot
 Toni Garrn
 Giacomo Gianniotti
 Karen Gillan
 Summer Glau
 Donald Glover (Childish Gambino)
 G.NA
 Tony Goldwyn
 Selena Gomez
 Eiza González
 Ashley Graham
 Ariana Grande
 Sasha Grey
 Natalie Gulbis
 Bella Hadid
 Gigi Hadid
 Tom Hardy
 Kit Harington
 Amber Heard
 Chris Hemsworth
 Christina Hendricks
 Felice Herrig
 Tom Hiddleston
 Amanda Holden
 Alaina Huffman
 Rosie Huntington-Whiteley
 Hyuna 
 Oscar Isaac
 Michelle Jenneke
 Kendall Jenner
 Kylie Jenner
 Boris Johnson
 Dakota Johnson
 Nick Jonas
 Felicity Jones
 January Jones
 Michael B. Jordan
 Katrina Kaif
 Ranbir Kapoor
 Kim Kardashian
 Kourtney Kardashian
 Ilías Kassidiáris
 Anna Kendrick
 Fawad Khan
 Taylor Kitsch
 Darya Klishina
 Virat Kohli
 Brie Larson
 Jennifer Lawrence
 AJ Lee
 Dan Levy
 Ali Liebert
 Ludi Lin
 Andrew Lincoln
 Simu Liu
 Blake Lively
 Ryan Lochte
 Pixie Lott
 Demi Lovato
 Alexander Ludwig
 Luke Macfarlane
 Zayn Malik
 Joe Manganiello
 Bruno Mars
 Rebecca Marshall
 Tatiana Maslany
 AnnaLynne McCord
 Conor McGregor
 Charlotte McKinney
 Kate McKinnon
 Shawn Mendes
 Pippa Middleton
 Mads Mikkelsen
 Nicki Minaj
 Shay Mitchell
 Jason Momoa
 Taylor Momsen
 Alex Morgan
 Jeffrey Dean Morgan
 Olivia Munn
 Lupita Nyong'o
 Dylan O'Brien
 Elizabeth Olsen
 Maryse Ouellet
 Deepika Padukone
 Elliot Page (Ellen jusqu'en novembre 2020)
 Anna Paquin
 Jessica Paré
 Pedro Pascal
 Belinda Peregrín
 Rosamund Pike
 Chris Pine
 Freida Pinto
 Tsvetana Pironkova
 Aubrey Plaza
 Karolína Plíšková
 Kristýna Plíšková
 Natalia Poklonskaïa
 Imogen Poots
 Chris Pratt
 Lara Pulver
 Shu Qi
 Sergio Ramos
 Kangana Ranaut
 Andrew Rannells
 Emily Ratajkowski
 Eddie Redmayne
 Norman Reedus
 Roman Reigns
 Daisy Ridley
 Naya Rivera
 Margot Robbie
 Seth Rogen
 Kacey Rohl
 Ruby Rose
 Ronda Rousey
 Joey Scarpellino
 Matthias Schoenaerts
 Amy Schumer
 Lauren Sesselmann
 Léa Seydoux
 Amanda Seyfried
 Ed Sheeran
 Blake Shelton
 Margarita Simonian
 Ranveer Singh
 Alexander Skarsgård
 Cobie Smulders
 Hope Solo
 Jordan Spieth
 Tracy Spiridakos
 Jason Statham
 Emma Stone
 Harry Styles
 Elina Svitolina
 Taylor Swift
 Amanda Tapping
 Miesha Tate
 Channing Tatum
 Aaron Taylor-Johnson
 Tim Tebow
 Bella Thorne
 Joshua Tillman
 Tinashe
 T.O.P
 Justin Trudeau
 Aidan Turner
 Alex Turner
 Kate Upton
 Emily VanCamp
 Laura Vandervoort
 Paige VanZant
 Yánis Varoufákis
 Milana Vayntrub
 Alicia Vikander
 Lindsey Vonn
 Kerry Washington
 Katherine Webb
 The Weeknd
 Michelle Wie
 Kristen Wiig
 Michelle Williams
 Serena Williams
 Mary Elizabeth Winstead
 Ariel Winter
 Caroline Wozniacki
 Maria Zakharova
 Zendaya
Jenna Ortega 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Madelyn_Cline#

Notes et références 

Sex-symbols